Ле-Пешро́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 28 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 2 002 человека (2007).

Достопримечательности 

 Замок Тибо, построенный в 1890 году
 Замок Помюль ()
 Замок О-дю-Пешро ()
 Замок Курба () — мэрия
 Церковь Пешро
 Часовня Вернёй ()

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini